Mangaan(II)oxide, MnO
 Mangaan(II,III)oxide, Mn3O4
 Mangaan(III)oxide, Mn2O3
 Mangaan(IV)oxide, MnO2
 Mangaan(VI)oxide, MnO3
 Mangaan(VII)oxide, Mn2O7